Kmetiopsis är ett släkte av svampar. Kmetiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kmetiopsis